Wicehrabiowie Hailsham 1. kreacji (parostwo Zjednoczonego Królestwa)
 1929–1950: Douglas MacGarel Hogg, 1. wicehrabia Hailsham
 1950–1963: Quintin McGarel Hogg, 2. wicehrabia Hailsham, zrezygnował z tytułu, od 1970 r. baron Hailsham of St Marylebone
 2001 -: Douglas Martin Hogg, 3. wicehrabia Hailsham

Najstarszy syn 3. wicehrabiego Hailsham: Quintin John Neil Martin Hogg

Hailsham, Wicehrabia